Jambor ist der Familienname folgender Personen:

 Agi Jambor (1909–1997), ungarisch-US-amerikanische Pianistin
 Claas P. Jambor, deutscher christlicher Rockmusiker
 John Leslie Jambor (1936–2008), kanadischer Geologe und Mineraloge